Pillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thomas Pillinger (1839–1899), Landbesitzer und Politiker
 Colin Pillinger (1943–2014), britischer Weltraum-Wissenschaftler
 Franz Pillinger (* 1960), österreichischer Komponist und Kontrabassist
 Ian Pillinger, Illustrator
 Munio Pillinger, österreichischer Tischtennisspieler
 Renate Pillinger (* 1951), österreichische Archäologin